Cylindromyces är ett släkte av svampar. Cylindromyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cylindromyces